Darjeeling (district), een district in de Indiase staat West-Bengalen
Darjeeling (stad), een stad in de Indiase staat West-Bengalen
Darjeeling (thee), een soort thee uit India

Zie ook
Darjeelingspoorweg, een smalspoorlijn in India